Als USS Vallejo wurden drei Schiffe United States Navy bezeichnet. Keines davon wurde fertiggestellt.

 USS Vallejo (CL-112), war ein geplanter Kreuzer der Fargo-Klasse, der Bau wurde am 5. Oktober 1944 abgebrochen
 USS Vallejo (PG-205), wurde als Kanonenboot der Tacoma-Klasse bestellt, dann am 15. April 1943 umklassifiziert als Fregatte USS Vallejo (PF-97), am 19. November 1943 umbenannt in USS Lorain (PF-97). Der Bauvertrag wurde am 11. Januar 1944 gekündigt, bevor der Kiel gelegt war.
 USS Vallejo (CL-1469), wurde als Kreuzer der Worcester-Klasse am 16. Juli 1945 auf Kiel gelegt. Der Vertrag wurde am 8. Dezember 1945 gekündigt und der Rumpf verschrottet

Siehe auch 
 USS Mariano G. Vallejo (SSBN-658) war ein U-Boot der Benjamin-Franklin-Klasse

Schiffsname der United States Navy